Chibé ou Jacuba - bebida brasileira típica da culinária indigena
 Rio Jacuba, em Goiás
 Ribeirão Jacuba, em São Paulo
 Jacuba (Arealva), distrito do estado de São Paulo
 Hortolândia, município brasileiro que já foi um distrito chamado Jacuba

Desambiguações de topônimos